Banachiewicz peut faire référence à :
 Tadeusz Banachiewicz, un astronome, mathématicien et géodésiste polonais (1882 - 1954).
 Banachiewicz, un cratère d'impact sur la face visible de la Lune.